И́горь Руви́мович Тихоми́ров (род. 17 апреля 1961, Ленинград) — советский и российский , бас-гитарист групп «Кино», «ДДТ» и «Джунгли», звукорежиссёр. Также принимал участие в записях некоторых альбомов группы «Охота романтических их», участник музыкального коллектива «Поп-механика». Снимался в фильме «Асса».

Деятельность 

Работал во многих музыкальных проектах, самыми известными из которых были группы «Кино», «ДДТ», «Поп-Механика», «Джунгли».

«Кино» 
Бас-гитарист классического состава (1985—1990) группы «Кино».  Продолжал играть в группе «Джунгли», принимал участие в записях некоторых альбомов группы «Охота романтических их», «Популярная механика», снимался в фильме «Асса». С 2021 года исполняет песни Кино вместе с бывшими участниками группы: Александром Титовым, Юрием Каспаряном.

ДДТ 
Впервые начал сотрудничать с группой ДДТ в 1987 году. Принял участие в работе над альбомом «Я получил эту роль». Записанные им черновые наброски бас-гитары к песне «Поэт» в альбом не вошли, но помогли собрать интересную партию психоделического «блуждающего» баса. Басовые партии Тихомирова звучат в альбомах «Актриса Весна» (сыграл известное соло на безладовом басу в композиции «Дождь»), «Любовь», «Метель августа», в программе «От и До», а также в отдельных песнях, например «Просвистела». В 1995—1998 годах Тихомиров входил в основной состав группы.

Занимает должность звукорежиссёра в группе «DDT».

Другие проекты 

В середине 1990-х принимал участие в записи вышедшего в 1995 году альбома «Сын солнца» группы «Рок-штат». Работал в джазовом проекте с Александром Ляпиным.

В 2000—2001 годах принял участие в проекте «Звёздный Падл» совместно с Юрием Каспаряном и Вячеславом Бутусовым.

В 2004 году в качестве звукооператора работал над альбомом «Столкновение» группы «Кукрыниксы».

Предпочитает инструменты фирмы Fender. Являлся организатором и вдохновителем рок-клуба «Полигон».

Исполнение музыки к фильмам 
  — Конец каникул — бас-гитара.
  — Счастливо оставаться! — бас-гитара.
  — Игла — бас-гитара.
  — Игла Remix — бас-гитара.

Примечания 

Персоналии:Ленинградский рок-клуб
Музыканты группы «Кино»